Treat Huey e Scott Lipsky erano i detentori del titolo, ma hanno deciso di non partecipare insieme. Huey ha fatto coppia con Maks Mirny, mentre Lipsky con Eric Butorac; le due coppie si sono affrontate in semifinale con la vittoria degli americani.

Butorac e Lipsky hanno sconfitto in finale Łukasz Kubot e Marcin Matkowski con il punteggio di 6-4, 3-6, [10-8].

Teste di serie 

  Łukasz Kubot /  Marcin Matkowski (finale)
  Treat Huey /  Maks Mirny (semifinale)

 Marc López /  David Marrero (ritirati)
 Eric Butorac /  Scott Lipsky (campioni)

Alternate 
  Rui Machado /  Pedro Sousa (primo turno)

Wildcard 

  Felipe Cunha-Silva /  Frederico Gil (primo turno)

 Kyle Edmund /  Frederico Ferreira Silva (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Millennium Estoril Open 2016
ATP World Tour 2016